Alberto Corazza, un ancien joueur de football professionnel qui a terminé sa carrière au CS Meaux en France ;
 Le stade Alberto-Corazza, un stade de football situé à Meaux dédié à ce footballeur ;
 Anna Maria Corazza Bildt (1963-), une femme politique suédoise ;
 Lynda Corazza, (1971-), illustratrice, autrice de bande dessinée et d'ouvrages jeunesse ;
 Rémy Corazza (né en 1933), un ténor français ;
 Vince Corazza (1972-), un acteur canadien.